Mecze grupy D drugiej rundy kwalifikacyjnej do Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2010 strefy AVC rozegrane zostały w dniach od 25 do 27 maja 2009 roku w stolicy Iranu - Teheranie.

W grupie D znalazły się cztery drużyny - Indie, Iran, Oman i Pakistan.

Awans do trzeciej rundy kwalifikacyjnej uzyskały dwie reprezentacje: Iran i Indie.

Tabela 
Grupa D

Legenda: Poz. - pozycja, Pkt - liczba punktów, M - liczba meczów, Z - mecze wygrane, P - mecze przegrane, zdob. - małe punkty zdobyte, str. - małe punkty stracone, wyg. - sety wygrane, prz. - sety przegrane

Mecze

Indie – Pakistan 
Poniedziałek, 25 maja 2009
15:00 (UTC+4:30) - Azadi Volleyball Hall, Teheran - Widzów: 500

 I sędzia: Masoud Yazdanpanah (Iran)
 II sędzia: Al Tuqi Amur (Omna)
 Czas trwania meczu: 118 minut

Iran – Oman 
Poniedziałek, 25 maja 2009
17:42 (UTC+4:30) - Azadi Volleyball Hall, Teheran - Widzów: 1000

 I sędzia: Hamid al-Rousi (Zjednoczone Emiraty Arabskie)
 II sędzia: Khurana S. Kumar (Indie)
 Czas trwania meczu: 75 minut

Indie – Oman 
Wtorek, 26 maja 2009
15:00 (UTC+4:30) - Azadi Volleyball Hall, Teheran - Widzów: 400

 I sędzia: Hamid al-Rousi (Zjednoczone Emiraty Arabskie)
 II sędzia: Masoud Yazdanpanah (Iran)
 Czas trwania meczu: 100 minut

Iran – Pakistan 
Wtorek, 26 maja 2009
17:15 (UTC+4:30) - Azadi Volleyball Hall, Teheran - Widzów: 1000

 I sędzia: Al Tuqi Amur (Oman)
 II sędzia: Khurana S. Kumar (Indie)
 Czas trwania meczu: 78 minut

Pakistan – Oman 
Środa, 27 maja 2009
17:45 (UTC+4:30) - Azadi Volleyball Hall, Teheran - Widzów: 300

 I sędzia: Khurana S. Kumar (Indie)
 II sędzia: Masoud Yazdanpanah (Iran)
 Czas trwania meczu: 125 minut

Iran – Indie 
Środa, 27 maja 2009
15:30 (UTC+4:30) - Azadi Volleyball Hall, Teheran - Widzów: 800

 I sędzia: Hamid al-Rousi (Zjednoczone Emiraty Arabskie)
 II sędzia: Al Tuqi Amur (Oman)
 Czas trwania meczu: 91 minut

Statystyki indywidualne

Składy 
Sekcja grupuje składy wszystkich reprezentacji narodowych w piłce siatkowej, które grały w grupie D drugiej rundy kwalifikacyjnej do mistrzostw świata.

Przynależność klubowa na początek sezonu 2008-09.

 Zawodnicy oznaczeni literą K to kapitanowie reprezentacji.
 Zawodnicy oznaczeni literą L to libero.

Indie 
Trener: Chander SinghAsystent: S. Karimullah

Iran 
Trener: Hossein MadanigharelarAsystent: Behrouz Ataei

Oman 
Trener: Nasser al-MaqbaliAsystent: Hilal al-Jabri

Pakistan 
Trener:  Ali Reza MoameriAsystent: Hassan Mazhar Husain

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2010